Dreamland může znamenat:
 Dreamland (album, Beat Circus)
 Dreamland (album, Black Box)
 Dreamland (album, Robert Miles)
 Dreamland (album, Robert Plant)
 Dreamland (film) – drama z roku 2006
 Dreamland (videohra) – adventura